Шо́у ( — ) — розважальний захід.

 Шоу-бізнес
 Шоумен
 Телешоу

Шоу (, ) — англійське прізвище.

Персоналії

Географічні об'єкти

Міста 
 Шоу-Лов

Інше 
 Клан Шоу () — один з гірських кланів Шотландії з конфедерації Хаттан.